Valerian – forma inglese (francese Valérian) del nome proprio di persona Valeriano
Valerian – isola del Friuli-Venezia Giulia
Valerian (Valérian et Laureline) – serie a fumetti francese di fantascienza
 Valerian e la città dei mille pianeti (Valerian and the City of a Thousand Planets) – film di fantascienza diretto da Luc Besson

Pagine correlate
Valeriano (disambigua)
Valeriani